Еме Бонплан (1773—1858) — французький дослідник і ботанік.
 Бонплан — гора у Венесуелі.
 Бонплан — місячний кратер.
 Бонплан — одна з назв озера Тахо в США.

Див. також 
 Гійом Левассер де Боплан (1600—1673/85) — інженер і військовий картограф.